Slovenija na Evropskem prvenstvu v košarki 2003 na Švedskem, kjer je pod vodstvom selektorja Slobodana Subotića v svojem šestem nastopu z devetim mestom ponovila najboljši rezultat na Evropskih prvenstvih do tedaj. V predtekmovalni skupini A je proti francoski, italijanski in bosansko-hercegovski reprezentanci osvojila drugo mesto z dvema zmagama in enim porazom ter se uvrstila v drugi krog, kjer je izgubila proti izraelski reprezentanci v tekmi za uvrstitev v četrtfinale.

Postava 
Selektor:  Slobodan Subotić
Pomočnika selektorja: Aleš Pipan, Dušan Hauptman
Direktor reprezentance: Aleš Kravanja
Fizioterapevt: Dušan Mesesnel
Zdravnik: dr. Slobodan Macura

Tekme

Prvi krog - skupina A

Drugi krog

Statistika 

|-
| Gorenc, Boris
| 4
| 110
| 11/18
| 61,1
| 3/9
| 33,3
| 17/26
| 65,4
| 4
| 5
| 9
| 10
| 11
| 6
| 3
| 0
| 48
| 12,0
|-
| Nachbar, Boštjan
| 4
| 95
| 11/19
| 57,9
| 6/18
| 33,3
| 7/12
| 58,3
| 2
| 10
| 12
| 6
| 12
| 5
| 2
| 1
| 47
| 11,8
|-
| Lakovič, Jaka
| 4
| 110
| 3/8
| 37,5
| 9/19
| 47,4
| 9/10
| 90,0
| 0
| 7
| 7
| 6
| 10
| 7
| 3
| 1
| 42
| 10,5
|-
| Brezec, Primož
| 4
| 83
| 16/22
| 72,7
| 0/0
| 0,0
| 8/8
| 100,0
| 6
| 6
| 12
| 2
| 9
| 6
| 1
| 5
| 40
| 10,0
|-
| Tušek, Marko
| 4
| 102
| 10/16
| 62,5
| 4/19
| 21,1
| 6/10
| 60,0
| 1
| 10
| 11
| 2
| 6
| 3
| 2
| 1
| 38
| 9,5
|-
| Jurkovič, Ivica
| 4
| 77
| 4/6
| 66,7
| 4/11
| 36,4
| 11/14
| 78,6
| 3
| 8
| 11
| 5
| 9
| 3
| 5
| 0
| 31
| 7,8
|-
| Milič, Marko
| 4
| 74
| 6/14
| 42,9
| 0/2
| 0,0
| 10/16
| 62,5
| 3
| 13
| 16
| 5
| 8
| 9
| 1
| 0
| 22
| 5,5
|-
| Golemac, Jurica
| 3
| 49
| 6/9
| 66,7
| 2/2
| 100,0
| 1/3
| 33,3
| 2
| 3
| 5
| 0
| 9
| 2
| 3
| 1
| 19
| 6,3
|-
| Petrov, Simon
| 4
| 53
| 1/7
| 14,3
| 2/6
| 33,3
| 0/0
| 0,0
| 1
| 1
| 2
| 1
| 6
| 4
| 1
| 0
| 8
| 2,0
|-
| Duščak, Slavko
| 2
| 16
| 2/3
| 66,7
| 0/0
| 0,0
| 1/2
| 50,0
| 0
| 1
| 1
| 1
| 2
| 2
| 1
| 0
| 5
| 2,5
|-
| Jurak, Goran
| 2
| 18
| 2/4
| 50,0
| 0/0
| 0,0
| 0/2
| 0,0
| 2
| 1
| 3
| 0
| 6
| 1
| 0
| 0
| 4
| 2,0
|-
| Kraljevič, Marijan
| 2
| 20
| 2/3
| 66,7
| 0/0
| 0,0
| 0/0
| 0,0
| 1
| 1
| 2
| 1
| 4
| 0
| 0
| 0
| 4
| 2,0
|-
| Skupaj
| 4
| 
| 74/129
| 57,4
| 30/86
| 34,9
| 70/103
| 68,0
| 25
| 66
| 91
| 39
| 92
| 48
| 22
| 9
| 308
| 77,0
|}

Zunanje povezave
 fibaeurope.com

Viri
Bojan Istenič:  Z minerali v boj proti vročini, Dnevnik (Ljubljana), 22. avgust 2003

2003
Evropsko prvenstvo v košarki 2003
2003 v Sloveniji